Seseli graveolens  puede referirse a la:
descrita por (L.) Scop. en 1771 es Apium graveolens de L. 
descrita por Ledeb.  es Seseli incanum de (Stephan ex Willd.) B.Fedtsch.

Referencias